Felicia Kentridge – attivista sudafricana
 Sydney Kentridge – avvocato sudafricano
 William Kentridge – artista sudafricano